Église est un nom commun qui peut se référer à :
 Église universelle (avec une majuscule), assemblée de tous les croyants du monde.
 Église (organisation) (avec une majuscule), Église spécifique appartenant à une branche du christianisme.
 Église locale (avec une majuscule), assemblée locale de croyants (généralement utilisé pour la religion chrétienne).
 Église (édifice) (avec une minuscule), bâtiment servant de lieu de culte (généralement chez les chrétiens).

Voir aussi